Караголь, или Кара-голь, или Карагол, или Кара-гол () — многозначное слово:

 Караголь — озеро на горе Могаби в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике
 Караголь (Ванна Молодости) — водоём в среднем течении реки Аузун-Узень в Бахчисарайском районе Крыма
 Карагол — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области России
  — озеро в иле Гиресун в Турции

См. также 

 
 Карагёль